Buckeye Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckeye Hill (Alabama)
 Buckeye Hill (Mariposa County, Kalifornien)
 Buckeye Hill (Monterey County, Kalifornien)
 Buckeye Hill (Nevada)